Bei den African Beach Games 2019 wurde vom 14. bis 16. Juni 2019 im Santa Maria Beach Park auf der kap-verdischen Insel Sal der erste afrikanische Kontinentalwettbewerb im Beachhandball ausgetragen. Das Turnier diente der Confédération Africaine de Handball (CAHB) sowohl als Qualifikation für die World Beach Games 2019 als auch für die letztlich aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallenen Beachhandball-Weltmeisterschaften 2020. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gewann die Mannschaft Tunesiens.

Frauen 
Der Wettbewerb der Frauen wurde mit allen teilnehmenden Mannschaften in einer Fünfergruppe im Ligasystem ausgespielt.

Männer 
Bei den Männern nahmen neun Mannschaften an den Wettbewerben teil, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich für das Halbfinale.

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 The island of Sal in the West African nation of Cape Verde makes history today. In: ihf.info (14. Juni 2019, englisch).
 Beach Handball at the 1st African Beach Games. In: sal2019.com, abgerufen am 1. Juli 2019 (englisch).

Beachhandball-Wettbewerb
2019
Handballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Kap Verde
Sal (Kap Verde)
Handball (Kap Verde)